Världsmästerskapet i handboll för damer 1986 spelades i Nederländerna 4-14 december 1986. Sovjetunionen vann turneringen före Tjeckoslovakien och Norge.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Referenser 
Officiella resultat från IFH

1986 i Nederländerna
Handbollssäsongen 1986/1987
Internationella handbollstävlingar i Nederländerna
1986